Sorge kan syfta på:

Personer 
 Georg Andreas Sorge (1703–1778)
 Reinhard Johannes Sorge (1892–1916)
 Richard Sorge (1895–1944)

Geografi

Antarktis 

 Sorge (ö),

Polen 

 Dzierzgoń (vattendrag i Polen, Ermland-Masuriens vojvodskap),

Tyskland 

 Sorge (Eider) – vattendrag, Schleswig-Holstein, 
 Sorge. Oberharz am Brocken – ort, tidigare kommun, Oberharz am Brocken, Sachsen-Anhalt, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar